Wolfhart von Brandis ist der Name folgender Personen:

* Wolfhart I. von Brandis († 1371), Freiherr von Brandis
 Wolfhart IV. von Brandis († 1418), Freiherr von Brandis
 Wolfhart V. von Brandis, Freiherr von Brandis